Мондідьє () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мозель
 Мондідьє () — муніципалітет у Франції, у регіоні О-де-Франс, департамент Сомма